WS Lovrienden Lotenhulle (WSL Lotenhulle, Witte Ster Lovrienden Lotenhulle) is een Belgische voetbalclub uit Lotenhulle. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 8591 en heeft blauw-wit als kleuren.

Geschiedenis
Met White Star Lotenhulle was in Lotenhulle een eerste amateurploeg opgericht, die enkel lokale vriendschappelijk wedstrijden spelen. De ploeg speelde in groen-witte uitrusting. De aanduiding "White Star" kwam door Engelse invloed kort na de Tweede Wereldoorlog.

In 1959 startte men met een ploeg in competitieverband bij het Katholiek Vlaams Sportverbond (KVS) in het gewest Deinze, een amateurbond. Men speelde in een blauw-witte uitrusting, waarschijnlijk onder invloed van de Gentse Buffalo's, met de naam FC Lovrienden. De ploeg kende verschillende successen in die bond en werd in het seizoen 1962/63 kampioen.

In de jaren 70 werd in Lotenhulle nog een voetbalclub opgericht, die zich aansloot in het Liefhebbersverbond (KWB) Deinze. De beide clubs uit het dorp besloten samen te gaan en vormden zo in 1978 de club Witte Ster Lovrienden Lotenhulle, dat zich aansloot bij de KBVB. WSL Lotenhulle ging er van start in de provinciale reeksen op het laagste niveau, Vierde Provinciale.

WS Lovrienden Lotenhulle bleef de volgende jaren in Vierde Provinciale, tot men in 1992 dankzij een titel voor het eerst promoveerde naar Derde Provinciale. De club kende een goede periode, want via de eindronde kon men een seizoen later al meteen doorstoten naar Tweede Provinciale. Het verblijf daar was van korte duur, want een jaar later zakte men terug naar Derde.

Lotenhulle kon zich nog tot het begin van de 21ste eeuw handhaven in Derde Provinciale, maar in 2003 degradeerde men weer naar het laagste niveau. Na enkele moeilijke seizoenen streed men daar terug voor promotie. Zo haalde men in 2007 de eindronde, maar zonder succes. In 2008 werd men uiteindelijk kampioen, na een seizoen zonder competitienederlaag, en steeg men weer naar Derde Provinciale. In 2009 won Lotenhulle de Beker van Oost-Vlaanderen, nadat het onder meer KV Eendracht Aalter had uitgeschakeld, en in de finale White Star Sombeke versloeg.

In 2012 zakte Lotenhulle na vier seizoenen nog eens terug naar Vierde Provinciale. Het seizoen daarna haalde men echter meteen de eindronde, en na winst tegen VJ Baardegem en FC Avrasya Gent promoveerde WSL Lotenhulle in 2013 na een seizoen direct terug naar de Derde Provinciale.

Na enkele moeilijke jaren werd er in het seizoen 2016-2017 een sabbatjaar ingelast. In 2017-2018 startte Lotenhulle opnieuw in Vierde Provinciale.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Lotenhulle
Sport in Aalter
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen